Tsukahara steht für:

 ein Element im Turnen (Pferdsprung), siehe Tsukahara.
 ein Rockfestival in Sailauf, Bayern, Deutschland Tsukahara-Festival.

Tsukahara ist der Name folgender Personen:

 Tsukahara Bokuden (1489–1571), japanischer Schwertkämpfer
 Mitsuo Tsukahara (* 1947), japanischer Kunstturner
 Naoki Tsukahara (* 1985), japanischer Sprinter
 Naoya Tsukahara, japanischer Kunstturner